Freyellidae är en familj av sjöstjärnor. Freyellidae ingår i ordningen Brisingida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Freyellidae 47 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Freyellidae